Puti steht für:
 Puti (Ort), Dorf in Estland
 Puti (Georgien), Dorf in Georgien
 Puti (Titel), Adelstitel in Indonesien, der minangkabauische Herkunft bezeichnet